Frommel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Luitpold Frommel (* 1933), Kunsthistoriker
 Emil Frommel (1828–1896), Pfarrer und Schriftsteller, Sohn von Carl Ludwig Frommel
 Gaston Frommel (1862–1906), Schweizer Theologe und Philosoph
 Gerhard Frommel (1906–1984), deutscher Komponist und Musikpädagoge, Sohn von Otto Frommel
 Karl Lindemann-Frommel (1819–1891), deutscher Landschaftsmaler und Lithograf, Adoptivsohn von Carl Ludwig Frommel 
 Manfred Lindemann-Frommel (1852–1939), deutscher Marinemaler, Architekt und Kunstprofessor
 Marie-Claire Barth-Frommel (1927–2019), schweizerische evangelisch-reformierte Pfarrerin, Missionarin und Dozentin
 Max Frommel (1830–1890), evangelischer Theologe, Sohn von Carl Ludwig Frommel
 Melchior Frommel (* 1937), Gymnasiallehrer im Ruhestand, bildender Künstler und Herausgeber
 Monika Frommel (* 1946), Professorin für Rechtswissenschaft

 Richard Frommel (1854–1912), deutscher Gynäkologe
 Rudolf von Frommel (1857–1921), bayerischer General der Kavallerie
 Wilhelm Ludwig Frommel (1795–1869), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Wilhelm Frommel (1759–1837), Landbaumeister und Architekt
 Wolfgang Frommel (1902–1986), deutscher Schriftsteller, Sohn von Otto Frommel

Siehe auch:
 Frömmel